Colomer ist der Familienname folgender Personen:

 Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer (1949–2009), spanischer Jurist, Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs
 Fernando Gómez Colomer (* 1965), spanischer Fußballspieler
 Francesc Colomer (* 1997), spanischer Schauspieler
 Jordi Colomer (* 1942), spanischer Bergsteiger und Sportfunktionär
 José Colomer (1935–2013), spanischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 El Colomer